Li Dan (née en 1962), tireuse sportive chinoise
Li Dan (née en 1988), gymnaste artistique chinoise